Музей Библии — название нескольких музеев, посвящённых Библии и/или библейским событиям:

 Музей Библии (Амстердам) — в городе Амстердам, Нидерланды
 Музей Библии (Вашингтон) — в городе Вашингтон, США
 Музей Библии (Мюнстер) — в городе Мюнстер, Германия

 Музей библейских стран — в Иерусалиме